Bart Goor (1973-), un footballeur belge ;
 Cécile Goor-Eyben (1923-), une femme politique belge wallonne ;
 Dan Goor (1975-), un scénariste, réalisateur et producteur de télévision américain ;
 Gaston Goor (1902-1977), un peintre, illustrateur et sculpteur français.

 Goor, un village néerlandais.

Voir aussi 
 Sint-Job-in-'t-Goor, une section de la commune belge de Brecht